Tenisový turnaj WTA Generali Ladies Linz 2008 se konal ve dnech 20. až 26. října v rakouském Linci v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2008
WTA Tour 2008